Painlevé è il cognome di varie personalità:
Jean Painlevé (1902-1989), regista cinematografico di film scientifici e naturalistici
Paul Prudent Painlevé (1863-1933), matematico e primo ministro francese